Гран-при Монако 1989 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на  трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 7 мая 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:25,501
 Первый подиум в карьере Стефано Модены

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако